Rio Bueno oder Río Bueno steht für:

 Río Bueno (Stadt), Kommune und Stadt in Chile
 Río Bueno (Fluss), Fluss in Chile
 Rio Bueno (Ort, Jamaika), Ort auf Jamaika 
 Rio Bueno (Fluss, Jamaika), Fluss auf Jamaika